Panthenau ist der deutsche Name von:

 Pątnów Legnicki, Ortschaft in der Landgemeinde Kunice, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Ratajno, Ortschaft in der Landgemeinde Łagiewniki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Schloss Panthenau, Herrenhausruine in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen